Zimmer est un patronyme d'origine germanique.

Patronyme 

 Albert Zimmer (1922-1944), résistant alsacien et combattant de la 2e DB ;
 Bernard Zimmer (1893-1964), écrivain de théâtre, scénariste et dialoguiste français ;
 Bradley Zimmer (né en 1992), joueur américain de baseball ;
 
 Constance Zimmer (née en 1970), actrice américaine ;
 Dick Zimmer (né en 1944), homme politique américain ;
 Don Zimmer (1931-2014), joueur, manager et instructeur de baseball professionnel américain ;
 Émile Zimmer (1851-1925), général français ;
 Emma Zimmer (1888-1948), criminelle de guerre nazie ;
 François Zimmer (1860-1920), homme politique lorrain ;
 Gabriele Zimmer (née en 1955), femme politique allemande ;
 Hans Zimmer (né en 1957), compositeur de musiques de films américain ;
 Heinrich Zimmer (1851-1910), celtologue allemand ;
 Heinrich Zimmer (1890-1943), indianiste et historien de l'art sud-asiatique ;
 Hélène Zimmer (née en 1989), scénariste et réalisatrice française ;
 Jacques Zimmer, critique français de cinéma ;
 Jean Zimmer (né en 1993), footballeur allemand ;
 Joana Zimmer (née en 1979), chanteuse pop allemande ;
 John Todd Zimmer (1889-1957), ornithologue américain ;
 Karl Zimmer (1911-1988), physicien allemand ;
 Kim Zimmer (née en 1955), actrice américaine ;
 Laurie Zimmer (née en 1950), actrice américaine ;
 Louis Zimmer (1888-1970), horloger et astronome belge ;
 Manu Zimmer (né en 1970), auteur-compositeur-interprète de musique afro-caribéenne ;
 Markus Zimmer (né en 1966), producteur de cinéma allemand ;
 Marion Zimmer Bradley (1930-1999), romancière américaine ;
 Matthew Zimmer (né en 1993), coureur cycliste américain ;
 Mike Zimmer (né en 1956), entraineur américain de football américain ;
 Nina Zimmer (née en 1973), historienne de l’art et commissaire d’exposition allemande ;
 Pierre Zimmer (1927-2010), acteur, essayiste, journaliste, scénariste et réalisateur français ;
 Richard Zimmer (1893-1971), Generalleutnant allemand pendant la Seconde Guerre mondiale ;
 Robert Zimmer (né en 1947), mathématicien américain, président de l'Université de Chicago (2006-2021) ;
 Tayliah Zimmer (née en 1985), nageuse australienne ;
 Ute Zimmer, astronome amateur allemande ; 
 Yann Zimmer (né en 1990), pilote automobile franco-suisse ;
 Yoann Zimmer, acteur belge.

Divers 

 (3064) Zimmer, un astéroïde.
 La conjecture de Zimmer, une conjecture mathématique.
 Anthony Zimmer, film policier français de Jérôme Salle, de 2005.
 Le Zimmer, célèbre brasserie de la place du Châtelet à Paris, fondée après la guerre de 1870.
 The Zimmers, groupe de rock britannique de chanteurs du troisième et quatrième-âge.
 Tour Zimmer, tour située à Lierre (Belgique), nommée d'après Louis Zimmer (ci-dessus), qui y installa une horloge astronomique de sa conception.
 Zimmer, constructeur automobile de luxe américain de 1978.

Homonymie de patronyme
Patronyme germanique
Patronyme lorrain
Patronyme alsacien